John Marshall peut faire référence à plusieurs personnes :

Anthropologie 
 , un anthropologue américain

Politique 
 John Marshall (1755-1835), un homme politique américain

Musique 
 John Marshall (1941-), batteur des groupes The Crazy World of Arthur Brown, Nucleus et Soft Machine.
 John Marshall (1962-), guitariste du groupe Metal Church.

Navigation 
 John Marshall (1747-1819), un navigateur britannique. Il a donné son nom aux îles Marshall.

Sport 
 John Marshall (1877-1965), un joueur québécois de hockey sur glace 
 John Marshall (1930-1957), un nageur australien
 John Marshall (1942-), un skipper américain